Вендесі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 135 км на південний захід від Діжона, 65 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 110 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 267,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вендесі на сайті французького Національного інституту географії
 Вендесі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вендесі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вендесі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вендесі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара